ARA Tucumán es el nombre de los siguientes buques de guerra de Argentina:
 ARA Tucumán (1911), torpedero puesto en gradas en 1911 y requisado por el Reino Unido.
 ARA Tucumán (D-5), destructor de la clase Mendoza.
Tucumán, ARA